«Аме́тьево» () — 4-я станция Казанского метрополитена, расположена на Центральной линии между станциями «Суконная слобода» и «Горки».

Станция открыта 27 августа 2005 года в составе первого пускового участка Казанского метрополитена «Горки» — «Кремлёвская». Название получила от исторической местности Аметьево.

Станция расположена между городскими микрорайонами Аметьево и Танкодром над оврагом, по которому проходит Аметьевская магистраль. Предполагается, что кроме данных микрорайонов, Аметьево будет обслуживать и новые строящиеся жилые комплексы находящиеся рядом.

Единственная в метрополитене Казани надземная станция и станция эстакадно-крытого типа на метромосту.

На станции имеется переход на железнодорожную платформу «Метро Аметьево» для пересадки на пригородные Казанские электропоезда (в будущем Кольцевой линии городской электрички).

Характеристика 
Конструкция станции — колонная трёхпролётная. Колонны цилиндрические и продольные серого цвета. Находится на двухъярусном метромосту, который спроектирован в стиле хай-тек по специальному проекту и на верхнем уровне над станцией имеет пешеходный переход.

Станция имеет два вестибюля с несколькими выходами. Северный вестибюль ведёт на ж/д платформу «Метро Аметьево» и в микрорайон Аметьево к улице Моторная, южный — в микрорайон Танкодром на улицы Даурская и Высотная.

Станция имеет три платформы: одну островную, используемую для посадки и высадки пассажиров, и две узкие боковые, используемые для служебных целей.

Происхождение названия 
Согласно древней татарской легенде, во времена Казанского ханства в 15 веке жил благочестивый старец Ахмет (Амет, Әмәт) и искал он места для уединения и молитв. Пришел он к безымянной горе, стукнул посохом и у подножия горы возник целебный родник. И поселился Ахмет со своими приверженцами у целебного родника. Узнав о священном источнике, стали стекаться к нему другие мусульмане — так возникла деревня (Әхмәт авылы), а гору стали называть горой Ахмета (Амета), что по-татарски звучит как Әмәт тавы, именно от этого названия и произошло русское название местности Аметьево.

Привязка общественного транспорта

Автобус

Фотографии

См. также 
 Аметьево (электродепо)
 Метро Аметьево (платформа)

Ссылки 
 Станция «Аметьево» на сайте «К-метро»
 Станция «Аметьево» на новой версии сайта «Мир метро»
 Станция «Аметьево» на сайте «Мир метро» (старая версия)
 Топонимия современной Казани эпохи Казанского ханства

Метромосты
Наземные крытые станции
Центральная линия Казанского метрополитена
Станции Казанского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 2005 году